Morgarten peut faire référence à :

Toponyme 

 Morgarten, village de la commune de Oberägeri (Suisse).

Autres 
 La bataille de Morgarten, bataille importante de l'histoire suisse, prit place près du village de Morgarten.
 Morgarten, groupe suisse de black-folk metal.